

Musica
On Stage – EP di Kate Bush
On Stage – 1965 album di Gerald Wilson Orchestra
On Stage – 1970 live album di Elvis Presley
On Stage – 1974 live album di Loggins and Messina
On Stage – album dal vivo del gruppo hard rock Rainbow
On Stage – album dal vivo del gruppo hardcore punk The Exploited
 Neil Sedaka On Stage – live album di Neil Sedaka del 1974

Fumetti
On Stage – striscia comica intitolata poi Mary Perkins, On Stage di Leonard Starr

Giochi di Ruolo
On Stage! – sistema di giochi di ruolo basato sull'interpretazione

Televisione
 On Stage – programma televisivo sul New York City theatre, trasmesso su NY1